Owen Hall (pseudoniem van James Davis, 1853-1907), Iers schrijver
 James J. Davis (1873-1947), Welsh-Amerikaans politicus
 James Davis (worstelaar), (1893-?), Britse worstelaar
 James S. Davis (1943), Amerikaans zakenman en biljonair
 James Davis (atleet) (1976), Amerikaans sprinter
 James-Andrew Davis (1991), Brits schermer
 James "Thunderbird" Davis (1938-1992), artiestennaam van Amerikaans muzikant James Louis Huston

Zie ook 
 Jim Davis (doorverwijspagina)